Gebze (district), een district in de provincie Kocaeli in Turkije
 Gebze (stad), de hoofdplaats van dit district